Astrachan, een stad in het zuiden van Rusland
 Persianer (of astrakan), het bont van het karakoelschaap